

Musique

Groupe 
 Angel Dust : un groupe de thrash metal allemand formé en 1984.

Album 
 Angel Dust : un album de Faith No More sorti en 1992.
 Angel Dust : un album de Z-Ro sorti en 2012.

Divers 
 « Angel dust » ou  poudre d'ange » est également une dénomination de la phéncyclidine (PCP).

Animation
 Angel Dust est également un personnage figurant dans le dessin animé pour adulte « Hazbin Hotel » Il est représenté en un démon araignée qui exerce le métier d'acteur porno.